Sandwichinseln ist der frühere Name folgender Inselgruppen:

 Hawaii
 Südliche Sandwichinseln

Siehe auch:
 Sandwichinsel